Битва при Сарми́не (или Битва при Тель-Даните) — сражение между объединённой армией  Рожера Салернского, Иль-Гази, Лулу и Тогтекина и армией сельджукского султана  во главе с Бурсуки ибн Бурсуки 14 сентября 1115 года близ сирийского города Сармин, завершившееся разгромом сельджуков.

Предыстория 
С 1111 года армии сельджукского султана регулярно совершали набеги на Антиохию и Эдессу. В ноябре 1114 года Антиохийское княжество потрясло сильное землетрясение, повредившее множество крепостей. Весной следующего года  до регента Антиохии  Рожера Салернского стали доходить слухи о том, что сельджукским султаном планируется вторжение.  В 1115 году против Антиохии выдвинулась армия под командованием эмира Бурсуки. При этом некоторые сирийские мусульманские правители (Тогтекин из Дамаска и Иль-Гази из Алеппо),  вступили в союз с латинянами, поскольку враждовали с султаном.

Его двухтысячная армия, состоявшую как из рыцарей, так и из пехотинцев, расположилась лагерем в 20 км к северо-востоку от Антиохии у Джиср аль-Хадид, моста через реку Оронт. Затем крестоносцы переместились к Атарибу в 60 км к востоку от Антиохии и в 35 км к западу от Алеппо. Здесь Рожер Салернский пришёл к соглашению со своими мусульманскими союзниками — Тугтегином из Дамаска, Иль-Гази I из Мардина и Лулу из Алеппо. Впоследствии и христиане, и мусульмане стремились не упоминать об этом соглашении.

Кампания 
Роджер и его союзники расположились лагерем в 80 км к югу от стен города Апамея. Это расположение позволяло армии успешно маневрировать, чтобы защитить Алеппо, Дамаск или Антиохию. Когда Рожер Салернский убедился в приближении сельджуков, он послал гонца к королю Балдуину I Иерусалимскому с просьбой о помощи. Армия Бурзука внезапно появился близ Хамы и штурмовала город. Так мусульмане неожиданно оказались всего в 30 км к юго-востоку от Апамеи. Бурзук вскоре переместил свой лагерь в Шайзар в 12 км к юго-востоку от лагеря Рожера Салернского.

Балдуин I Иерусалимский немедленно отправил 500 рыцарей и 1 000 пехотинцев из Иерусалима на север. По пути к ним присоединились войска графа Триполи Понса — 200 рыцарей и 2 000 пехотинцев. Король послал сообщение, запрещающий Рожеру вступать в бой до прибытия подкреплений.

Силы Бурсуки вскоре сомкнулись вокруг лагеря Рожера Салернского, пытаясь выманить антиохийцев и их союзников в преждевременную атаку. Их провокации озлобляли латинян. Однако Рожер объявил, что каждый, кто покинет лагерь без приказа и вступит в бой, будет ослеплён. В подтверждение своей решимости он проехал по лагерю с обнаженным мечом.

Когда Бурзук узнал о приближении к врагу подкреплений, он отступил на восток. В его распоряжении было порядка 5 000 воинов против 10 700 христианских солдат. Союзники заняли Шайзар и сожгли нижний город в качестве наказания за помощь горожан сельджукам. Когда Бурзук не привел свою армию, чтобы защитить город, союзные лидеры посчитали кампанию законченной и стали готовиться отправиться домой.

Битва 
Как только союзная армия была уже расформирована, Бурзук вернулся и захватил город Кафр Таб, недалеко от Апамеи. Рожер вновь собрал антиохийскую армию и выступил против сельджуков. Графство Эдесса также отправило свои войска в помощь ему. Между тем Бурзук повел свою армию в направлении Серданы, в 60 км к юго-востоку от Антиохии. Рожер расположил свою армию в 40 км к югу от Антиохии в крепости Ругия.

Утром 14 сентября Рожер Салернский получил известие, что враг без должной рекогносцировки расположился в лагере близ Тель Данифа около Сармина. Он стремительно выдвинулся и застиг сельджуков врасплох. Когда крестоносцы начали атаку, некоторые сельджуки ещё спали в лагере. Рожер Салернский выстроил армию франков в три отряда — левый, центральный и правый. Балдуин, граф Эдессы, командовал левым флангом, а Рожер лично командовал центром. Ударным в атаке стал левый фланг.

 «Вопрос о победителе решился почти сразу, как завязался бой. Слева франки быстро разгромили главные силы турок, которые спасались бегством по склону холма позади своего лагеря, в то время как Рожер занял сам лагерь. Только на правом фланге франки испытали трудности».
На правом фланге туркополы, использованные в качестве лучников, были отброшены назад контратакой сельджуков. Это нарушило строй рыцарей, испытавших лобовую атаку противника. Однако в целом Рожер нанес армии Бурзука тяжелое поражение и положил конец кампании.

Последствия 
О потерях турецкой армии ничего не известно, но они, должно быть, были значительными. Франкские потери были, вероятно, небольшими. Характерно, что ещё весной армия Бурзука была больше, чем армия Рожер и его сирийских союзников. Однако Рожер сумел увеличить численность своих солдат, а армию Бурзука покинул ряд недовольных дележом трофеев эмиров.

Победа Рожера на время защитила Антиохию от мусульманской угрозы. Но четыре года спустя Рожер Салернский погиб в битве на Кровавом поле.

Примечания

Литература 
 
 

Сражения по алфавиту
Сражения с участием сельджуков
Сражения Крестовых походов
Сражения в Сирии
Сражения XII века
События 14 сентября
1115 год
Сражения 1115 года